J 30 steht für:

 Infiniti J30, ein Pkw-Modell der japanischen Automobilmarke Infiniti
 Luhya (Sprache), eine Bantu-Sprache nach der Guthrie-Zone
 Westinghouse J30, ein Turbojet-Strahltriebwerk
 den Johnson-Körper J30, die Fünfecksdoppelkuppel

Abkürzung